Арха́нгельское — топоним:

 Архангельское — подмосковное имение, принадлежавшее князьям Голицыным (с 1703), затем Юсуповым (с 1810); дворцово-парковый ансамбль конца XVIII века.
 «Архангельское» — музей, созданный в 1919 году на части усадебной территории.

Населённые пункты

Казахстан 
 Архангельское — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Архангельское — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Архангельское — до 1920-х годов название села Улькен Сулутор в Кордайском районе Жамбылской области.

Киргизия 
 Архангельское — название села Джон-Кюнгёй в Сузакском районе Джалал-Абадской области до 8 сентября 2003 года.

Россия 
Алтайский край
 Архангельское — село в Славгородском районе.

Башкортостан
 Архангельское — село в Архангельском районе.
 Архангельское — село в Гафурийском районе.

Белгородская область
 Архангельское — село в Губкинском городском округе.
 Архангельское — село в Старооскольском городском округе.
 Архангельское — село в Шебекинском районе.

Вологодская область
 Архангельское — деревня в Бабаевском районе.
 Архангельское — село в Сокольском районе.
 Архангельское — село в Череповецком районе.

Воронежская область
 Архангельское — село в Аннинском районе.
 Архангельское — деревня в Верхнеплавицком сельском поселении Верхнехавского района.
 Архангельское — село в Плясоватском сельском поселении Верхнехавского района.
 Архангельское — посёлок в Рамонском районе.
 Архангельское — село в Хохольском районе.
 Архангельское — до 1999 года название хутора Архангельск в Россошанском районе.

Забайкальский край
 Архангельское — село в Красночикойском районе.
Кировская область
 Архангельское — село в Немском районе.
 Архангельское — село в Уржумском районе.
 Архангельское — село в Шабалинском районе.

Костромская область
 Архангельское — деревня в Вохомском районе.
 Архангельское — село в Поназыревском районе.

Курская область
 Архангельское — село в Фатежском районе.

Красноярский край
 Архангельское — деревня в Канском районе.

Липецкая область
 Архангельское — село в Елецком районе.
 Архангельское — село в Задонском районе.
 Архангельское — село в Краснинском районе.
 Архангельское — деревня в Чаплыгинском районе.

Москва и Московская область
 Архангельское — деревня в Троицком административном округе г. Москвы.
 Архангельское — посёлок в городском округе Красногорск.
 Архангельское — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Архангельское — село в Рузском районе.
 Архангельское — деревня в городском округе Шаховская.

Нижегородская область
 Архангельское — село в Шатковском районе.

Оренбургская область
 Архангельское — село в Домбаровском районе.

Орловская область
 Архангельское — село в Глазуновском районе.
 Архангельское — село в Залегощенском районе.
 Архангельское — село в Урицком районе.

Пензенская область
 Архангельское — село в Городищенском районе.
 Архангельское — село в Сосновоборском районе.

Пермский край
 Архангельское — село в Юсьвинском районе.

Рязанская область
 Архангельское — село в Милославском районе.

Ставропольский край
 Архангельское — село в Будённовском районе.

Тверская область
 Архангельское — деревня в Кашинском районе.
 Архангельское — деревня в Дмитровогорском сельском поселении Конаковского района.
 Архангельское — деревня в Мокшинском сельском поселении Конаковского района.
 Архангельское — посёлок в Старицком районе.
 Архангельское — деревня в Удомельском районе.

Томская область
 Архангельское — до середины 1920-х название деревни Туендат Первомайского района.

Тульская область
 Архангельское — село в Каменском районе.
 Архангельское — село в Ленинском районе.
 Архангельское — село в Чернском районе.
 Архангельское — село в Щёкинском районе.
 Архангельское — село в Ясногорском районе.

Тюменская область
 Архангельское — село в Исетском районе.

Удмуртия
 Архангельское — нежилое село в Граховском районе.
 Архангельское — село в Красногорском районе.

Ульяновская область
 Архангельское — село в Сурском районе.
 Архангельское — село в Чердаклинском районе.
Челябинская область
 Архангельское — посёлок в Миасском городском округе.
 Архангельское — село в Сосновском районе.

Ярославская область
 Архангельское — село в Мышкинском районе.
 Архангельское — деревня в Переславском районе.
 Архангельское — село в Угличском районе.

Украина 
 Архангельское — село в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Архангельское — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Архангельское — село в Высокопольском районе Херсонской области.
 Архангельское — прежнее название села Калиново (до 2016 года — Калинино) в Волновахском районе Донецкой области.

См. также 
 Архангельское Евангелие
 Архангельское газовое месторождение
 
 Архангельское 1-е
 Архангельское 2-е
Архангельское 2-е
 Архангельское Голицыно
 Архангельское Куроедово
 Великоархангельское
 Посёлок дачного хозяйства «Архангельское»
  /  /  /  — страницы значений.